Дмитрий Куликов (; 23 сентября 1977, Таллин) — эстонский футболист и игрок в мини-футбол, правый защитник и полузащитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник таллинской футбольной секции «Пуума». На взрослом уровне начал выступать в команде одного из низших дивизионов «Арсенал» (Таллин), а весной 1996 года играл в первой лиге за «Норму».

В 1996 году дебютировал в высшем дивизионе Эстонии в составе «Лантаны» и провёл в команде около трёх лет, становился чемпионом и призёром чемпионата страны и обладателем Кубка Эстонии. В ходе сезона 1999 года, когда у «Лантаны» начались финансовые проблемы, перешёл в «Курессааре». В 2000 году перешёл в «Левадию», в её составе неоднократно был призёром чемпионата Эстонии. В 2004 году вернулся в «Курессааре» и провёл в клубе следующие четыре года.

В 2008 году перешёл в клуб латвийской первой лиги «Яуниба» (Рига). В своём первом сезоне вошёл в топ-5 бомбардиров первой лиги, забив 17 голов. В 2010 году сыграл 16 матчей и забил один гол в высшей лиге Латвии.

После возвращения в Эстонию играл за таллинские любительские команды из низших дивизионов. Также выступал в чемпионате Эстонии по мини-футболу за команды «Флора» и «Анжи» (Таллин), становился чемпионом Эстонии по мини-футболу.

После окончания игровой карьеры стал арбитром, судил матчи высшего дивизиона Эстонии.

Карьера в сборной 
Сыграл единственный матч за национальную сборную Эстонии 3 июля 2003 года в рамках Кубка Балтии против Литвы (1:5), вышел в стартовом составе и в перерыве был заменён на Вячеслава Заховайко.

В 2005 году принимал участие в неофициальных матчах турнира NF-Board за сборную острова Сааремаа.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 1996/97, 2000
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии: 1997/98, 1998, 2001, 2003
 Обладатель Кубка Эстонии: 1999/00
 Финалист Кубка Эстонии: 2001/02
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 1997/98, 2000, 2001

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Норма»
Игроки ФК «Лантана»
Игроки ФК «Курессааре»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Левадия» Пярну
Игроки ФК «Яуниба» Рига
Игроки ФК «Ретро»